Le terme de « méthode naturelle » peut faire référence à :
 une méthode d'apprentissage de la lecture ;
 la lutte biologique ;
 la naturopathie ;
 les méthodes naturelles de régulation des naissances.